(9230) Yasuda – planetoida
 Hirokazu Yasuda (ur. 1936) – japoński lekkoatleta, płotkarz
 Meiji Yasuda – japońska firma ubezpieczeniowa
 Noriaki Yasuda (ur. 1935) – japoński lekkoatleta, tyczkarz
 Paul Hisao Yasuda (1921–2016) –  japoński duchowny rzymskokatolicki
 Yoshihiro Yasuda (ur. 1948) – japoński adwokat